Джоя Барбьери (; родилась 9 июля 1991 года в Форлимпополи, Италия) — итальянская теннисистка.

Общая информация 
Родителей Джои зовут Андреа и Марселла. Есть сестра Мария Сол.

Итальянка в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (8)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (15)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Италии